Floribertus van Luik (ca. 685 - 746), bisschop van Luik
Florbertus van Gent (? - 639/642), abt op de Blandijnberg in Gent